Порфи́рій (народні форми Порхви́р, Прохви́р, Пархви́л) — українське ім'я грецького походження. Буквально означає «багряний», «пурпуровий» (, пор. «порфіра», «порфір»).

Відомі носії:
 Порфирій — давньогрецький філософ.
 Порфирій Ефеський — ранньохристиянський мученик.
 Святий Порфирій — грецький святий із міста Газа.
 Порфірій Калліопас — давньоримський спортсмен-колісничий
 Порфирій (Успенський) — єпископ Чигиринський.
 Порфирій (Гулевич) — єпископ Сімферопольський і Кримський.
 Порфирій Іванов (1898—1983) — творець оздоровчої системи.
 Порфирій (Перич) — патріарх Сербський.

Примітки